Бишке́к бааты́р (Эр Кобок уулу Бута) — (1700 — 1755-57 гг.) — в XVIII веке в войне с джунгарскими (ойротскими) захватчиками, являлся командующим киргизской армией. Он объединил киргизских героев, таких как Бердике Баатыр, Эр Садыр Баатыр, Итим Баатыр, Сатыке Баатыр, Джайил Баатыр, Туктуу Баатыр, Атаке Баатыр, Эр Солтоной, сформировал большую армию и внес значительный вклад в изгнание джунгарских (калмыцких) войск из Киргизии. Сегодня столица Киргизии Бишкек названа в честь героя Бишкек баатыра.

Бишкек баатыр родился 10 августа 1700 года в Аксыйской долине, в Тоскоол-Ата (Сары-Челек). С 1738 г. по 1745 г. — командующий киргизской армией. С 1745 г. по 1746 г. — хан кара киргизов (Хан Бишкек). С 1746 г. по 1757-78 гг. — глава народа (Эл башы), командующий киргизской армией.

Биография 
Бишкек баатыр родился 10 сентября 1700 года в Аксыйской долине, в Тоскоол-Ата (Сары-Челек), в племени саруу, в семье Эркобок баатыра и его жены Ботокоз. Его отец, Эр Кобок баатыр, был убит в Алайской долине сражаясь против джунгарских завоевателей, так и не увидев рождение сына.

Родословная 
 Отец (Атасы) — Эр Кобок баатыр (1670—1700)
 Дедушка (Чоң атасы) — Жапасур баатыр (1640—1699)
 Прадедушка (Бабасы) — Кыркуул баатыр (1617—1675)
 Прапрадед (Кубаары) — Конок баатыр (1576—1642)
 Прапрапрадед (Жотосу) — Тилеке баатыр (1554—1620)

Родословная Бишкек баатыра отличалась главенствующим положением: отец Эр Кобок (1670—1700), дедушка Жапасур баатыр (1640—1699), прадедушка Кыркуул баатыр (1617—1675), прапрадедушка Конок баатыр (1576—1642), прапрапрадедушка Тилеке баатыр (1554—1620) в свое время также занимали почетные звания предводителей многотысячных войск (тумен баши, кол баши).

Шел 1700-й год. Отец Бишкек баатыра Эр Кобок во главе киргизского войска сражался против джунгарских завоевателей в то время как его жена Ботокоз рожает сына. К несчастью именно в день рожденья сына Эр Кобок погибает от рук метких вражеских стрелков так и не узнав о рождении наследника.

Воспитывает Бишкек баатыра брат Жапасура — Качак баатыр (Коло баатыр). У него был мудрый советник Насип календер (суфий), который учился в Бухаре, занимался религиозным просвещением, медициной, был звездочетом и астрономом. Он, увидев новорожденного, предсказывает, что младенец станет настоящим баатыром, который возглавит многочисленные войска и освободит киргизские земли от нашествий врагов. Услышав, что на войне был убит Эр Кобок, календер со словами: «Сломали дерево — есть ветка» ("Чынар сынса - чырпык бар"), дает ребенку имя Бутак (ветка). Качак баатыр, да и все его окружение опекают ребенка, ласково называя Бута. В те времена ответственность за судьбу киргизского народа несли Качак баатыр и его старший сын Мачак баатыр. Джунгарские захватчики всеми силами и всевозможными хитростями безостановочно организовывали захваты на всю Ферганскую долину, но по мудрому совету отца, Мачак баатыр личным героизмом и силой слаженного войска около десяти лет достойно противостоял врагам.

Качак баатыр отдает Буту под опеку своему советнику Насипу и отправляет их в город Бухару на учёбу в религиозно-мистическом медресе. В медресе Бута изучил чагатай, фарси, арабский язык, свободно говорил и писал, читал книги. Любовь к книгам у него осталась до конца жизни. Поговаривают, что даже во время войны при себе имел книги и по возможности читал.

Вскоре, Бишкек баатыр освоил и ойратский язык у своего разведчика Найдана (у которого отец был джунгаром, мать — киргизкой; отца убил свой же джунгарский хунтайчи Галден Церен и Найдан с 7 лет вырос у дедушки по материнской линии, среди киргизов).

Весной, 1719 года афганский шах Мир Махмуд в городе Кандагаре в честь Нооруза объявляет большой торжественный праздник, куда приглашаются гости со всех сторон. Проводятся боевые поединки: схватка с копьями, верховая борьба, стрельба из лука. Победителям назначаются призы: 100 коней, 100 верблюдов, 1000 овец, 1 сундук золота. Главной наградой становится взятая в плен дочь фарского шаха Хусейна, шестнадцатилетняя красавица Нилуфар. В этих состязаниях принимают участие приезжие из Кашгара Фархад баатыр, туркменский Бектур баатыр, узбекский Кудрет баатыр, татарский Акбаатыр, туркский Тезер баатыр, глава войск фарсов Ахримен баатыр, из джунгаров Жангар баатыр — все со своими войсками. Прибыл и Бута баатыр со своим верным другом Даулетом и опытными, бесстрашными джигитами. В этом грандиозном празднике, среди лучших воинов одерживает победу Бута и с гордостью возвращается в свою родную землю Аксы.

Тем временем, положение киргизского народа обострилось: с одной стороны, усиливался натиск джунгаров, а с другой — появилась неурядица в отношениях киргизских племен. По предложению главы племени Саруу Акбото-бия уважаемые аксакалы — предводители всех племен собираются в Суусамыр на курултай. Целью курултая становится установление мира среди племен и совместный поход против джунгаров с целью освободить от них все уголки киргизской земли. На этот курултай был приглашен и Бута, к тому времени ставшим достаточно известным в своих кругах из-за своего героизма, силы и ума.

На пути в Джумгал, Бута со своими джигитами (воинами) останавливается в доме старшего брата Малике — сына от первой жены отца с целью выпить кумыса. У жены брата Канымбюбю был обычай: пока глава семьи или она сама не попробует — другим кумыс не давать. Когда Бута попросил у неё напиток, она, наливая чашку прошлась пальцем по кумысу, облизала его и только после этого налила гостю. Бута баатыр этот знак оценил негативно, ведь он отправляется в далекий путь — неизвестно возвратится ли он, разве не достоин он первым выпить напиток? Раздражаясь, Бута вырвал с места чанач (специальная емкость из телячьей кожи куда наливают кумыс) и унес с собой. Когда закончился кумыс емкость выбросил, а бишкек (специальная деревянная палка для взбалтывания кумыса) взял с собой.

В Суусамыре главенствующие аксакалы разделили войска между назначенных командиров. А Буте, приехавшего с тысячью джигитов, отдали сто воинов и назначили сотником (жуз баши). Решение было несправедливым, но Бута не стал затаивать обиду, вместо этого решил показать себя в деле. Хотя о его героизме, о заслугах были известны ещё до киргизско-джунгарских войн, во всех сражениях против Кокандского ханства и джунгаров, русских запорожских казаков на Кавказе, фарсов, он достойно давал отпор врагам и прославился тем, что крушил знамёна отвоеванных врагов, в связи с чем его в народе стали называть «Бута — туу жыгаар баатыр» («Бута — баатыр, который рушит знамёна»).

После назначения сотником в периоде обострения киргизско-джунгарской войны, Бута баатыр со своим войском на каждом встречном участке стабильно одолевал врагов, тем самым зарабатывая себе известность. Многие не знали кто он, поэтому в народе пошли разговоры: «Кто победил этих джунгаров?», отвечали: «Баатыр с бишкеком из Аксы», «Победил Бишкек баатыр». Таким образом, в устах народа Бута становится Бишкек баатыром.

Благодаря своим подвигам его войсковые ранги молниеносно растут. Сначала он назначается мин баши — тысячником (командир тысячи воинов), затем тумен баши (главарь десяти тысяч воинов). Долгие годы Бишкек баатыр командовал целой киргизской армией (кол баши). Немного времени спустя он стал народным предводителем (эл баши), а в 1745—1746 годах был избран ханом (царем) всего каракыргызского народа.

Бишкек баатыр жил в период таких знатных джунгарских хунтайчи (царей), как Цеван-Рабдан (1697—1727), Галдан-Церен (1727—1745), Цеван-Доржи (1745—1749), Лама-Доржи (1749—1753), Дабачи (1753—1755), Амурсан (1755—1757), воевав с их армиями, особенно показал себя при освобождении, а потом и обороне не только киргизских, но и соседних казахских, узбекских, персидских, кашкарских земель. Когда в 1745 году умер джунгарский хунтайчи Галдан-Церен, 50-тысячная армия киргизов, казахов, узбеков, уйгуров и фарсов (таджиков) во главе с Бишкек баатыром завоевали их царскую столицу Аркалык, обезглавив их сильнейших ноёнов таких, как Джангар, Еренцен, Ачихан, Кензе, Менкедоржи, Чомучин, Наран, а оставшиеся в живых джунгары с большими потерями отступили в сторону Кульджи. После того как освободили город Аркалык от джунгаров, единогласно было решено присвоить городу новое название в честь их главенствующего баатыра Бишкека.

На этом война с джунгарами не заканчивается, а длится ещё около десяти лет. Последнее сражение с Дабачи хунтайчи победоносно оканчивается, Средняя Азия полностью освобождается от натисков джунгар, некоторые джунгары были вынуждены бежать в сторону реки Волга, остальные примкнув к Амурсану, участвуют в сражениях против Китая и в конце концов полностью уничтожаются.

Есть две версии смерти Бишкек баатыра. Первая из них: в 1755 году после последнего сражения с джунгарами, во время очистки земель от трупов и руин, 7-8 наемных убийц китайского императора Цян-Лун, в облачении торговцев внезапно выстрелили из лука, и Бишкек баатыр, упав с коня, скончался на месте. По другой версии, в момент последнего сражения, Бишкек баатыр со своей армией окружив захватчиков со всех сторон вёл ожесточенную борьбу, уничтожая всех на пути, в это время два лучших лучника джунгаров несколько раз стреляют в Бишкека, от полученных смертельных ран он умирает.

Его верные наместники такие как, Бердике баатыр, Даулет баатыр по последней просьбе Бишкек баатыра построили для него мавзолей в сердцевине Чуйской долины, в центре нынешнего города Бишкек, но тело увезли в сторону Аксы. По дороге тайно от всех похоронили баатыра на Таласской земле, так как существовал неписаный закон, согласно которому, если враги найдут похороненное тело знатного, великого баатыра, откопают его, отрубят ноги и закопают глубоко в землю, то из этого народа больше никогда не появятся великие баатыры. По этим соображениям, так же, как и другие великие воины киргизского народа, начиная с великого Манаса, Бишкек баатыр также был тайно похоронен. А названный его именем город Бишкек носит имя героя и по сей день.

Примечания

Литература 
 Джастин Уинтл «История Китая»
 Каныбек Данияров «Аныракай и джунгария» (История гибели джунгарии)
 Орозобек Айтымбет «Кара кыргыз II»
 Н. Э. Масанов, Ж. Б. Абылхожен, И. В. Ерофеева, А. Н. Алексеенко, Г. С. Баратова «История Казахстана — народы и культуры»
 Эсенкул Торокан уулу «Сол канат кыргыз»
 Папан Дүйшонбаев «Баатыр Бишкекпи же дыйкан Бишбекпи»
 О.Дж. Осмонов «История Кыргызстана»
 Жумагулов С. С., Жумагулов Ч,С., Жумагулов А. С. «Конок баатыр, Эр-Эшим, колпочтор тарыхы, санжырасы, инновациясы».
 Сапарбек Закиров «Кыргыз санжырасы»
 Шекербек Адылов «Бишкек баатыр».
 Т. И. Султанов «Поднятые над белой кошме — Потомки Чингиз-хана».
 Анвар Байтур «Кыргыз тарыхы» 1 книга.
 С.Аттокуров «Кыргыз санжырасы»
 Саламбек Нышаналиев «Жар чакырам кыргызга»

Ссылки 
 Жонгарское ханство
 Калмыкское ханство
 Хошутское ханство
 Цеван-Рабдан, жунгарский контайчи
 Галдан-Церен — IV правитель Ойратской державы, жунгарский контайчи
 Сафевитское ханство
 История Маньчжурии
 Кокандское ханство
 Бухарское ханство

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Киргизия
История Киргизии